Rognac peut désigner :
 Rognac, une commune française des Bouches-du-Rhône ;
 le château de Rognac, sur la commune française de Bassillac, en Dordogne ;
 le château de Rognac, sur la commune française de Coulonges-Cohan dans le département de l'Aisne ;
 Bois de Rognac, un quartier de la commune belge de Neupré.